Дене́вр () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Дампьер-сюр-Салон. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70204.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 290 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км северо-западнее Безансона, в 39 км к западу от Везуля.

Вдоль северной границы коммуны протекает река Салон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 182 человека.

Экономика 

В 2010 году среди 110 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 75 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 68,2 %, в 1999 году было 76,5 %). Из 75 активных жителей работали 70 человек (39 мужчин и 31 женщина), безработными было 5 (3 мужчин и 2 женщины). Среди 35 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона